Анто́н Анато́льевич Го́рский (род. 8 февраля 1959, Москва) — советский и российский историк, доктор исторических наук (1993), профессор кафедры истории России до XIX века исторического факультета МГУ им. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН.

Биография 
Окончил исторический факультет МГУ по кафедре источниковедения отечественной истории (1981). В 1984 году защитил кандидатскую диссертацию «Количественный анализ сводных данных Экономических примечаний к Генеральному межеванию» (научный руководитель — акад. Л. В. Милов).

В 1993 году защитил докторскую диссертацию «Слово о полку Игореве — Слово о погибели Русской земли — Задонщина: источниковедческие проблемы». В книге «„Слово о полку Игореве“ и „Задонщина“: источниковедческие и историко-культурные проблемы» с помощью применения математических методов доказал, что в «Задонщине» был использован текст «Слова о полку Игореве», а не наоборот, что является существенным аргументом в пользу древности «Слова».

С 1996 года — ответственный редактор сборника «Средневековая Русь». С 2000 года — член редакционной коллегии журнала «Древняя Русь. Вопросы медиевистики».

В 2002—2021 годах преподавал на историческом факультете МГУ, с 16 февраля 2011 года — профессор кафедры истории России до начала XIX века.

Заместитель председателя экспертного совета ВАК РФ по истории (2013—2018). С октября 2021 года — заместитель директора ИРИ РАН по научной работе.

Лауреат премии имени В. О. Ключевского РАН за монографию «Русь: от славянского Расселения до Московского царства» (2006).

Под руководством Горского защищено 5 кандидатских диссертаций:
 Усачёв А. С. «Древняя Русь в исторической мысли 60-х гг. XVI в.» (Степенная книга), 2004.
 Рукавишников А. В. «Древнерусская знать домонгольского периода» (историко-терминологическое исследование), 2005.
 Голубинский А. А. «Грамотность крестьянства Европейской России по материалам полевых записок Генерального межевания», 2011.
 Петров С. А. Рязанская земля во второй половине XIII — начале XV в.: отношения с Ордой и Москвой. 2011.
 Маслова С. А. Институты ордынской власти над Русью (баскаки, даруги, послы). 2015.

Семья 
 Отец — историк Анатолий Дмитриевич Горский (1923—1988).
 Мать — учёный-историк Наталья Александровна Горская (Кожина) (1930—2004).
Женат.

Основные труды 
 Древнерусская дружина. , 1989.
 «Слово о полку Игореве» и «Задонщина»: источниковедческие и историко-культурные проблемы. М., 1992.
 Русские земли в XIII—XIV веках: пути политического развития. М., 1996.; (2-е изд. СПб., 2016).
 Великое переселение народов: этнополитические и социальные аспекты. М., 1999 (2-е изд. 2011; в соавт. с В. П. Будановой и И. Е. Еромоловой).
 Москва и Орда. М., 2000.
 «Всего еси исполнена земля Русская…»: Личности и ментальность русского средневековья. М., 2001.
 Слово о полку Игоревѣ, Игоря, сына Святъславля, внука Ольгова. М., 2002. (подготовка текста, перевод, комментарий).
 Русь: От славянского Расселения до Московского царства. М., 2004.
 От земель к великим княжениям: «примыслы» русских князей второй половины XIII—XV в. М., 2010.
 Русское Средневековье. — М.: Олимп, Астрель, 2010. — 224 с. ISBN 978-5-271-23786-7, ISBN 978-5-7390-2373-5 Тираж 3000
 Средневековая Русь. О чём говорят источники. М., 2016.
 Русское средневековое общество: историко-терминологический справочник. СПб., 2019.
 Янь Вышатич: проводник по истории Руси XI века. М., 2022.

1982
 К вопросу о предпосылках и сущности генезиса феодализма на Руси. // Вестник Московского университета. Серия 8. История. 1982. № 4.

1984
 Экономические примечания к Генеральному межеванию как источник по истории сельского хозяйства России во второй половине XVIII века. (Опыт количественного анализа). // История СССР. 1984. № 6.
 Дружина и генезис феодализма на Руси. // Вопросы истории. 1984. № 9.

1985
 «Море» в «Слове о полку Игореве». // Вестник Московского университета. Серия 8. История. 1985. № 3.
 К вопросу о времени создания «Слова о полку Игореве». // Русская литература. 1985. № 4.
 Княжеский совет («дума») на Руси X—XII вв. // Феодализм в России. Юбилейные чтения, посвященные 80-летию со дня рождения академика Л. В. Черепнина. М., 1985.

1986
 Феодализация на Руси: основное содержание процесса. // Вопросы истории. 1986. № 8.
 Проблема даты создания «Слова о полку Игореве». // Исследования «Слова о полку Игореве». Л., 1986.
 Социально-экономические условия в эпоху классообразования и понятие «военная демократия». // Средние века. М., 1986. Вып. 49.

1987
 Некоторые проблемы соотношения «Слова о полку Игореве» и «Задонщины». // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1987. Т. 19.
 Русско-византийские отношения при Владимире Мономахе и русское летописание. // Исторические записки. М., 1987. Т. 115.

1988
 О переходном периоде от доклассового общества к феодальному у восточных славян. // Советская археология. 1988. № 2.
 Система государственной эксплуатации и социальная организация господствующего класса в Киевской Руси. Общее и особенное в развитии феодализма в России и Молдавии. Проблемы феодальной собственности и государственной эксплуатации (ранний и развитой феодализм). // Чтения, посвященные памяти академика Л. В. Черепнина. М., 1988.

1989
 Древнерусская дружина. М., Прометей, 1989.
 О методике изучения заимствованных текстов. «Слово о полку Игореве» и «Задонщина». // Методы изучения источников по истории русской общественной мысли периода феодализма. М., 1989.
 Проблема происхождения названия русь в современной советской историографии. // История СССР. 1989. № 3.
 Новый труд по проблеме стадиальности докапиталистических формаций. // Реформы второй половины XVII—XX в.: Подготовка, проведение, результаты. М., 1989.

1990
 Историко-патриотическая концепция «Задонщины». // Русская культура в условиях иноземных нашествий и войн. X — начало XX в. М., 1990.
 Всеслав Полоцкий в «Слове о полку Игореве» // Общественное сознание, книжность, литература периода феодализма. Новосибирск, 1990.
 Проблемы изучения «Слова о погибели Рускыя земли». // Труды отдела древнерусской литературы. Т. 43, Л., 1990.
 Феодальная война в Южной Руси накануне монголо-татарского нашествия. // Чернигов и его округа в XI—XIII вв. Чернигов, 1990.
 Научные знания в XVII в. // Русская культура IX—XVIII веков в исследованиях советских авторов. 1917—1984 гг. М., 1990.

1992
 «Слово о полку Игореве» и «Задонщина»: источниковедческие и историко-культурные проблемы. М., Институт российской истории РАН, 1992.
 Политическая борьба на Руси в начале XIV в. и московско-ордынские отношения. // Russia medievalis. T. VII, 1. München, 1992.
 Русь в конце X — начале XII века: территориально-политическая структура («земли» и «волости»). // Отечественная история. 1992. № 4.
 Русь, Россия в контексте европейской истории средневековья и Нового времени: основные вехи. // История Отечества (краткий очерк). Вып.1. М., 1992.

1993
 Политические центры восточных славян и Киевской Руси: проблемы эволюции. // Отечественная история. 1993. № 6.
 Между Римом и Каракорумом: Даниил Галицкий и Александр Невский. // Страницы отечественной истории. М., 1993.
 О времени присоединения Можайска к Московскому княжеству. Восточная Европа в древности и средневековье. Спорные проблемы истории. // Чтения памяти чл.-корр. АН СССР В. Т. Пашуто. М., 1993.

1994
 Ще раз про роль норманнів у формуваннi Киівськоi Русi. // Український iсторичний журнал. 1994. № 1.
 Rus’, Russia in the Context of Medieval and Modern European History: Major Remarks. // Essays on the Motherland: A Brief History of Modern Russia. Conway, 1994.

1995
 Кривичи и полочане в IX—X вв. (Вопросы политической истории). // Древнейшие государства Восточной Европы. Материалы и исследования. 1992—1993 годы. М., 1995.
 Об эволюции титулатуры верховного правителя в Древней Руси (Домонгольский период). // Римско-константинопольское наследие на Руси: идея власти и политическая практика. М., 1995.
 Этнический состав и формирование этнического самосознания древнерусской знати. // Славяне и их соседи. Имперская идея в странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. Тезисы IX конференции. М., 1995.

1996
 Русские земли в XIII—XIV веках: Пути политического развития. М., Институт российской истории РАН, 1996.
 Политическая борьба на Руси в конце XIII века и отношения с Ордой. // Отечественная история. 1996. № 3.
 Брянское княжество в политической жизни Восточной Европы (конец XIII — начало XV в.) // Средневековая Русь. Вып. 1. М., 1996.
 О титуле «царь» в средневековой Руси (до середины XVI в.). // Одиссей. Человек в истории. 1996. М., 1996.
 Город и дружина в Киевской Руси. // Феодалы в городе: Запад и Русь. М., 1996.
 Два «неудобных» факта из биографии Александра Невского. // Александр Невский и история России (Материалы научно-практической конференции). Новгород, 1996.
 On the Origin of the Institution of Zhupans among Slavs. // Acts 18-th International Byzantine Congress, Selected Papers: Main and Communications. Vol.I. History. Shepherdstown, 1996.

1997
 К вопросу о причинах «возвышения» Москвы. // Отечественная история. 1997. № 1.
 К вопросу о русско-византийском договоре 907 г. // Восточная Европа в древности и средневековье. Международная договорная практика Древней Руси. IX Чтения памяти чл.-корр. АН СССР В. Т. Пашуто. М., 1997.
 О времени и обстоятельствах освобождения Москвы от власти Орды. // Вопросы истории. 1997. № 5.
 Баварский Географ и этнополитическая структура восточного славянства. // Древнейшие государства Восточной Европы. Материалы и исследования. 1995 год. М., 1997.
 К вопросу о роли норманнов в складывании Киевской Руси (По поводу книги К.Хеллера «Норманны в Восточной Европе»). // Russia medievalis. T. IX, 1. München, 1997.

1998
 Московско-ордынский конфликт начала 80-х гг. XIV века: причины, особенности, результаты. // Отечественная история. 1998. № 4.

1999
 Великое переселение народов: этнополитические и социальные аспекты. М., Институт российской истории РАН, 1999.
 К вопросу о датировке «Слова о погибели Рускыя земли». // Труды отдела древнерусской литературы. Т. 51. СПб., 1999.
 Представления о «царе» и «царстве» в средневековой Руси (до середины XVI века). // Царь и царство в русском общественном сознании (Мировосприятие и самосознание русского общества). М., 1999.
 Многогранный талант исследователя. // Отечественная история. 1999. № 4.
 Л. В. Милов — учёный и педагог. // Россия в средние века и Новое время. Сборник статей к 70-летию чл.-корр. РАН Л. В. Милова. М., 1999.
 Этапы исторического развития России в свете сочетания формационного и цивилизационного подходов. // Россия в средние века и Новое время. Сборник статей к 70-летию чл.-корр. РАН Л. В. Милова. М., 1999.
 Государство или конгломерат конунгов? Русь в первой половине X века. // Вопросы истории. 1999. № 8.
 Москва и Орда. // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 1999. № 4.

2000
 Москва и Орда. М., Наука, 2000.
 О «племенной знати» и «племенах» у славян. // Florilegium: к 60-летию Б. Н. Флори. М., 2000.
 Представления о «царе» и «царстве» в средневековой Руси (до середины XVI века). Царь и царство в русском общественном сознании: мировосприятие и самосознание русского общества / Czar and Czardom in the Russian Publiс Mind: The Perception of the World and Self-Consciousness of the Russian Society (Российская политика, социология, экономика. Т.14 / Studies in Russian Politics, Sociology, Economics. Vol. 14).
 Поход Игоря Святославича на половцев 1185 г. в глазах современников. // Древнейшие государства Восточной Европы. 1998 г. Памяти чл.-корр. РАН А. П. Новосельцева. М., 2000.

2001
 «Всего еси исполнена земля Русская…»: Личности и ментальность русского средневековья. Очерки. М., Языки славянской культуры, 2001.
 Замужество дочери Василия I и судьба Нижегородского княжения. // Восточная Европа в древности и средневековье: генеалогия как форма исторической памяти. XIII чтения памяти чл.-корр. АН СССР В. Т. Пашуто. М., 2001.
 «Повесть о убиении Батыя» и русская литература 70-х гг. XV века. // Средневековая Русь. Вып. 3. М., 2001.
 Проблема подлинности «Слова о полку Игореве»: современное состояние изучения. // 200 лет первому изданию «Слова о полку Игореве»: материалы юбилейных чтений по истории и культуре Древней и Новой России. 27-29 августа 2000 г. Ярославль-Рыбинск, 2001.
 О древнерусских «землях». // Отечественная история. 2001. № 5.
 К вопросу об этапах складывания республиканского строя в Новгороде. // Норна у источника судьбы: сборник в честь Е. А. Мельниковой. М., 2001.
 К вопросу о составе русского войска на Куликовом поле. // Древняя Русь: проблемы медиевистики. 2001. № 4 (6).
 О летописных «племенах» и древнерусских «землях». // Український iсторичний журнал. 2001. № 3.

2002
 Слово о полку Игоревѣ, Игоря сына Святъславля, внука Ольгова. М., Росспэн, 2002.
 К вопросу о составе войск Олега в походе на Царьград. // Восточная Европа в древности и средневековье: мнимые реальности в античной и средневековой историографии. XIV чтения памяти В. Т. Пашуто. М., 2002.
 О древнерусских «землях». // Ruthenica. T. 1. Киів, 2002.
 Ногаи и Русь. // Тюркологический сборник. 2001. Золотая орда и её наследие. М., 2002.
 Два «неудобных» факта из биографии Александра Невского. // Великий князь Александр Невский. М., 2002.

2003
 Пахомий Серб и великокняжеское летописание второй половины 70-х гг. XV века. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2003. № 4 (14).
 О происхождении «холопства» московской знати. // Отечественная история. 2003. № 3.
 От языческого мировосприятия к христианскому: резкая ломка или плавный переход? // Ментальность в эпохи потрясений и преобразований. М., 2003.

2004
 Русь: От славянского Расселения до Московского царства. М., Языки славянской культуры, 2004.
 Судьбы Нижегородского и Суздальского княжеств в конце XIV — середине XV в. // Средневековая Русь. Вып. 4. М., 2004.
 О дате похода князя Юрия Даниловича на Волжскую Булгарию. // Восточная Европа в древности и средневековье: Время источника и время в источнике. XVI чтения памяти В. Т. Пашуто. М., 2004.
 К источниковедению «Слова о полку Игореве». // Герменевтика древнерусской литературы. Вып. 11. М., 2004.
 Книга Б. Д. Грекова «Киевская Русь» в контексте историографии проблемы общественного строя Руси раннего средневековья. // Греков Б. Д. Киевская Русь. М., 2004.
 Датировка похода князя Юрия Даниловича в «татарскую землю» и некоторые аспекты московско-тверских отношений в конце XIV века. // Древняя Русь: вопросы медиевистики. 2004. № 4 (18).
 Московские «примыслы» конца XIII—XV вв. вне Северо-Восточной Руси. // Средневековая Русь. Вып. 5. М., 2004.

2005
 «Зажегше град свой, ступим в Гречьску землю…» // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2005. № 3 (21).
 Из истории территориально-политической терминологии Руси XIII—XV вв.: «земли» и «великие княжения». // Общество, государство, верховная власть в России в средние века и раннее Новое время в контексте истории Европы и Азии (X—XVIII вв.). Международная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения академика Л. В. Черепнина. М., 2005.
 От «земель» к «великим княжениям»: о тенденциях политического развития в Восточной Европе XIII—XV вв. // Cahiers du monde russe. T. 46. Fasc. 1-2: La Russie vers 1550: Monarchie nationale ou empire en formation? Paris, 2005.
 К вопросу о судьбе произведений Владимира Мономаха. // Неисчерпаемость источника: к 70-летию В. А. Кучкина. М., 2005.
 К вопросу о происхождении славянского населения Новгородской земли. // От Древней Руси к новой России. Юбилейный сборник, посвященный чл.-корр. РАН Я. Н. Щапову. М., 2005.
 Летописный контекст русско-византийских договоров и проблема «договора 907 г.». // Ad fontem / У источника. Сб. статей в честь С. М. Каштанова. М., 2005.

2006
 Заметки на полях нового обобщающего труда по истории России. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2006. № 1 (23).
 Восточная Европа в XIII—XV вв.: от «земель» к «великим княжениям». // Вестник истории, литературы, искусства. Т. 2, М., 2006.
 Древнерусская дружинная терминология в свете международных связей Руси. // Русь на перехрестi світiв (міжнароднi впливи на формування Давньо-руськоi держави). IX—XI ст. Чернігiв, 2006.
 Великое княжение Владимирское и русско-ордынские отношения в 1370-е — начале 1380-х гг. // Куликовская битва в истории России. Тула, 2006.

2007
 Восточная Европа в XIII—XV вв.: тенденции политического развития. // Труды отделения историко-филологических наук. 2006. М., 2007.

2008
 «Русский» феодализм в свете ревизии феодализма «западного». // Феодализм: понятие и реалии. М., 2008.
 Памяти Л. В. Милова. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2008. № 1 (31).
 Русь «от рода франков». // Древняя Русь. Вопросы медиевистики|Древняя Русь: вопросы медиевистики. 2008. № 2 (32).
 Земли и волости // Древняя Русь: очерки политического и социального строя. М.: Индрик, 2008.
 Титулование «всея Руси» и русские князья XI—XIII вв. // Михаил Ярославич Тверской — великий князь всея Руси. Тверь, 2008.
 О «феодализме»: «русском» и не только. // Средние века. Вып. 69. № 4. М., 2008.

2009
 «Средневековье» русское и «Средневековье» европейское // Средние века. Вып. 70. № 1—2. М.,2009.
 К концепции исторического развития России Л. В. Милова // Особенности российского исторического процесса. Сборник статей памяти академика Л. В. Милова. М., 2009.

2010
 От земель к великим княжениям: «примыслы» русских князей второй половины XIII—XV в. М., Индрик, 2010. 176 с.
 Русское Средневековье: мифы и историческая действительность. М., Астрель — Олимп, 2010. 224 с.
 О старом и новом «скептицизме» в вопросе о подлинности «Слова о полку Игореве» // Вестник истории, литературы, искусства. Т. 7. М., 2010.
 К вопросу о времени перехода Ростовского княжества под власть московских князей // Сословия, институты и государственная власть в России: Средние века и раннее Новое время. Сборник статей памяти академика Л. В. Черепнина. М., 2010.

2011
 Великое переселение народов: этнополитические и социальные аспекты. СПб., Алетейя, 2011. 336 с. (совм. с В. П. Будановой и И. Е. Ермоловой).
 I trattati dell’antica Russia con l’imperio Romano d’Oriente/Договоры Древней Руси с Восточной Римской империей. Roma-Mosca, 2011 (подготовка текстов, комментарий).
 Территориально-политические изменения на Руси в XIV—XV вв. — объединение или передел? // «Степенная книга царского родословия» и генезис русского исторического сознания / The Book of Royal Degrees and the genesis of Russian Historical Consciousness. Bloomington (Indiana), 2011.

2012
 Первое столетие Руси // Средневековая Русь. Вып. 10: к 1150-летию зарождения российской государственности. М. , 2012.
 «Ту сядем и Русью владеем…»: представление о возможности непосредственного владычества монголов на Руси и исторические реалии // Куликовская битва в истории России. Вып. 2. Тула, 2012.
 Приглашение Рюрика на княжение и его место в процессе складывания русской государственности // Исторический вестник. Т. 1 (148): Начало русской государственности. М., 2012.
 Этап большого пути (Древняя Русь в свете зарубежных источников: хрестоматия. В 5-ти т. М., 2009—2010) // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2012. № 1(47). С. 128—129.
 Ярлык Ахмата Ивану III // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2012. № 2 (48). С 104—113.

2013
 Система властвования на Руси в середине X в.: русские «крепости» Константина Багрянородного // Слов’яни i Русь: археологія та iсторія: збірка праць на пошану П. П. Толочка з нагоди його 75-річчя. Киïв, 2013.
 От погоста к волости // Образы аграрной России IX—XVIII вв. Памяти Натальи Александровны Горской. М., 2013.
 «Древнерусское государство» IX—XI вв.: к вопросу о периодизации и терминологии // Российская государственность: опыт 1150-летней истории. Материалы Международной научной конференции (Москва, 4—5 декабря 2012 г.). М. , 2013.

2014
 
 Об обстоятельствах гибели великого князя Ярослава Всеволодича // «По любви, въ правду, безо всякие хитрости»: Друзья и коллеги к 80-летию Владимира Андреевича Кучкина. М. , 2014.
 Политическое развитие Средневековой Руси: проблемы терминологии // Средневековая Русь. Вып. 11. М. , 2014.
 О названии «Большая Орда» // Золотоордынское обозрение. Казань, 2014. № 1 (3).
 Возникновение Руси в контексте европейского политогенеза конца I тысячелетия н. э. // Русь в IX—XII вв.: общество, государство, культура. М., ;2014.
 О составе древнерусской дружины // Российская история. 2014. № 6.
 Утверждение власти Монгольской империи над Русью: региональные особенности // Исторический вестник. Т. 10 (157): Монгольские завоевания и Русь. М., 2014.

2015
 Политическое развитие Средневековой Руси: терминология историографическая и терминология реальная // Russian history. 2015. Vol. 42. N 1: Festschrift for Janet Martin.

 Главы: Славяне и их восточно-европейские соседи в I тыс. н. э. Образование Киевской Руси; Киевская Русь в конце X — середине XII в.; Русские земли в середине XII — середине XIII в. // История России с древности до наших дней. Пособие для поступающих в вузы. М., 1994.
 Главы: Киевская Русь; Русские земли в середине XIII—XV в. // История России. Учебное пособие. Т. 1. М., 1995.
 Главы: Киевская Русь; Русские земли в XIII—XV вв. // История России. Учебное пособие. Т. 1. Изд. 2. М., 1997.
 Главы: Древние славяне и их соседи в I тысячелетии н. э.; Образование Древнерусского государства; Киевская Русь в конце X — середине XII века; Русские земли в середине XII — середине XIII века // История России с древности до наших дней. Пособие для поступающих в вузы. Изд. 2. М., 1998.
 Главы: Киевская Русь; Русские земли в середине XIII—XV в. История России с древнейших времен до конца XX века. М., 2000.
 Становление Руси. // Преподавание истории в школе. 2002. № 1.
 О месте средневековой Руси в истории. // Преподавание истории в школе. 2002. № 3.
 Главы : Восточные славяне. Древняя Русь; Русь в XI — начале XIII в.; Русские земли в середине XIII—XV в.; Россия в 1861—1914 гг. // Россия с древнейших времён до начала XX века: Общество. Государство. Политика. Культура. Личности. М., 2006.
 Славяне раннего средневековья во франкском, византийском и древнерусском сочинениях. М., исторический факультет МГУ, 2008.
 Глава: Русь до середины XIII века. // Очерки российской истории: современный взгляд. М., 2008.
 История России с древнейших времён до 1914 года. М., АСТ—Астрель, 2008.

Критические отзывы и рецензии 
 Фроянов И. Я. О переписывании истории отношений Руси с Ордой // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2018. Т. 63. Вып. 1. С. 196—222.
 Фроянов И. Я. Нашествие на русскую историю. — СПб. : Русская коллекция, 2020. — 1088 с. — 300 экз.— ISBN 978-5-00067-019-4;

Литература

Ссылки 
 Горский Антон Анатольевич // на сайте ИРИ РАН
 Горский Антон Анатольевич // на сайте исторического факультета МГУ
 Публикации на сайте «ИСТИНА»
 Надо стремиться к тому, чтобы споры основывались на фактах, а не на вымысле или на каких-то интерпретациях, которых в источниках нет (интервью сайту «Историческая экспертиза»)
 Ермолаев С. Запад и Русь в Средние века (спор о феодализме)

Историки по алфавиту
Медиевисты России
Исследователи Слова о полку Игореве
Преподаватели исторического факультета МГУ
Сотрудники Института российской истории РАН
Лауреаты премии имени В. О. Ключевского